Вальнер, Франц (Franz Wallner; 1810—1876) — австрийский актёр, основатель «Вальнеровского театра» в Берлине (1864); автор книги путешествий и театральных похождений «Rückblicke auf meine theatralische Laufbahn» (Берлин, 1864).
 Вальнер, Франц (Franz Wallner; 1883—1956) — австрийский политик.
 Примечания